Villa La Rondinella – villa di Buonconvento, in Toscana (Italia)
 Teatro La Rondinella – teatro di Montefano, nelle Marche (Italia)

Pagine correlate 
Rondinella